Persia es el nombre tradicional de Irán, un país de Asia occidental.

Persia también puede referirse a:

Lugares 
 Imperio persa
 Persia (Iowa)
 Persia (Nueva York)
 Persia (región)
 Gran Irán

Véase también 
 Persa